I – nona lettera dell'alfabeto italiano
І – lettera dell'alfabeto cirillico
I – lettera dell'alfabeto greco

Biochimica 
 Nella codifica degli amminoacidi ordinari, I – abbreviazione dell'isoleucina

Chimica 
 I – simbolo dello iodio
 i – simbolo del fattore di dissociazione, detto anche coefficiente di van 't Hoff

Matematica 
 i denota l'unità immaginaria, un numero complesso che elevato al quadrato dà come risultato -1
 I denota l'intervallo unitario chiuso, che contiene tutti i numeri reali tra 0 e 1, inclusi
 I denota la matrice identità
 I indica il numero uno nei numeri romani

Fisica 
 I viene spesso usata come variabile della corrente elettrica
 I viene usato per indicare il momento di inerzia

Informatica 
 <i> – tag HTML per il corsivo

Cinema 
 I – film svedese del 1966

Musica 
 I – supergruppo black metal
 I – album di Patrick Moraz del 1976
 I – singolo dei Kiss del 1981
 I – album dei The Magnetic Fields
 I – EP dei Meshuggah del 2004
 I (Who Have Nothing) – singolo degli Status Quo del 1966
 I – singolo di Kendrick Lamar del 2014
 I – EP della cantante Taeyeon del 2015
 I – brano musicale della cantante Taeyeon del 2015

Radiocomunicazioni 
 I – prefisso ITU allocato all'Italia

Trasporti 
 I – sigla automobilistica internazionale dell'Italia

Altro 
 I – cognome coreano
 I – kana giapponese
 i – quotidiano britannico

Pagine correlate 
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per I

Altri progetti